Кубок мира по биатлону сезона 1997/1998 годов — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 8 этапов. В зачёт кубка мира входили гонки Зимних Олимпийских игр 1998 года.

Мужчины

Этапы кубка

Малые кубки

Женщины

Общий зачёт

Малые кубки

Общий зачёт 
В зачёт Кубка мира идут очки, набранные биатлонистом во всех личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования). При окончательном подведении итогов не принимаются в расчёт 3 худшие гонки сезона.

Система начисления очков

Общий зачёт Кубка мира среди мужчин

Общий зачёт Кубка мира среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Biathlonworld.com

Зимние виды спорта в сезоне 1997/1998
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону